Маргит Шлахта (; 18 сентября 1884 года — 6 января 1974 года) — венгерский общественный деятель. В 1920 году она стала первой женщиной, избранной в венгерский Парламент, в 1923 году основала институт Сестер социального обслуживания и Католический религиозный институт женщин.

Биография 
Маргит Шлахта родилась в городе Касса, Венгрия в 1884 году. Родители Маргит имели аристократические корни. Предки её отца, Кальмана Шлахта (1857—1936) принадлежали к польской знати, её мать, Борбала Саросси Сарос (1855—1936) была дочерью помещика.

В молодом возрасте Маргит и её родители на некоторое время уехали жить в США. По возвращении в Венгрию, Маргит училась в католической школе в Будапеште, работала учителем французского и немецкого языков.

Политическая карьера Маргит Шлахта началась началась после окончания Первой мировой войны, когда она проводила борьбу за допуск женщин к голосованию в Венгрии.

Поборник прав человека, она создала Союз католических женщин — организацию по решению женского вопроса в Венгрии, в 1920 году она стала первой женщиной, избранной в венгерский Парламент.
В 1908 году Шлахта присоединилась к религиозной общине Общество социальной миссии. В 1923 году она основала институт Сестёр социальной службы. Социальные сестры были хорошо известны во всей Венгрии, так как они оказывали помощь людям как медсестры, акушерки и предоставляли приют для бездомных. Союз способствовал развитию профессионального образования в области социальной работы в Будапеште и Клуже. В работе религиозной общины участвовало много студентов.

В 1938 году в Венгрии были приняты Первые антиеврейские законы. С того времени Шлахта в публикуемых статьях своей газеты Голос Духа выступала в защиту евреев. В 1943 году правительство закрыло её газету, но Шлахта продолжала публиковаться в «подполье».

В 1940 году Венгрия присоединилась к державам «оси». Осенью 1940 года начались притеснения евреев. Шлахта отреагировала незамедлительно, сообщая в 1940 году об этом. Процесс притеснений закончился 9 декабря, когда пришла телеграмма из Министерства обороны с приказом освободить задержанных.

В годы Второй Мировой войны сторонники Слачты укрывали гонимых евреев, выступали против принудительного труда и антисемитских законов, ездили в Рим в 1943 году для поощрения папских начинаний, осуждающих гонения на евреев.

После вторжения в Советский Союз в июне 1941 года, в котором участвовала и Венгрия, Шлахта протестовала против многотысячной принудительной вербовки евреев в так называемую трудовую службу в венгерской армии. Евреи были вынуждены производить работы, которые были связаны с высоким риском травматизма и смерти.

Шлахта говорила, что заветы их веры требуют, чтобы они защищали евреев, даже если это могло привело к их собственной гибели. Нацисты оккупировали Венгрию в 1944 году и начались массовые депортации евреев. Сестры Шлахта устроили молебен в надежде, что это избавит людей от депортации, отправляли продукты питания в еврейские гетто, давали приют людям в монастырях. Шлахта и сестра Сара Шалкахази лишь чудом избежали расстрела за свои действия. Сестры спасли более 2000 венгерских евреев. В 1985 году Яд ва-Шем признал Маргит Шлахта Праведником народов мира.

Шлахта продолжила работу в парламенте после выборов 1945 года. Её избрали по списку от Гражданской демократической партии. Однако, она вышла из партии в январе 1946 года и работала, как независимый кандидат. Впоследствии Христианская женская Лига стала самостоятельным участником выборов 1947 года, набрав четыре места.

В 1949 году, опасаясь ареста, Шлахта укрылась в монастыре доминиканцев . Несмотря на угрозу тюремного заключения, она появилась 15 мая 1949 года на выборах. Летом 1949 года она уехала из страны. Путешествовала под именем Etelka Tóth по Соединенным Штатам.

В США Слата работала под псевдонимом Борбала Немес на Радио Свободная Европа, вела переписку под псевдонимом Маргит Немеш. В 1951 году она отправилась в Вену в надежде на возвращение в Венгрию. Когда же её надежды были разбиты, она вернулась 5 мая 1953 года назад в США, на этот раз под своим настоящим именем.

Скончалась Маргит Шлахта 6 января 1974 года в городе Буффало, штат Нью — Йорк.

Труды 
 A puszták rejtekéből az élet centrumába (Budapest, 1918)
 Elkapott sugarak (Budapest, 1927) (útiélmények az Egyesült Államokból)
 Pünkösdi tűz (Budapest, 1944)
 Sugárzó élet. Válogatás Slachta Margit testvér gondolataiból. (Budapest, 1993)

Библиография 
 Мона, Илона. (1997). Шлахта Маргит

Примечания

Ссылки 
 Шлахта Маргит (1884—1974) Биография
 Маргит Шлахта и скорейшее спасение еврейских семей, 1939-42
 Сочинения сестры Маргарет в переводе с Мадьярского на английский

Персоналии по алфавиту
Общественные деятели Венгрии
Деятели феминизма Венгрии‎
Праведники народов мира в Венгрии